cykl życia programu
 układ RC
 Radio Control (w modelarstwie)